Kraichte peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Краище) :
Kraichte, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kraichte, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.